Лос Белтран има више значења:

 Лос Белтран (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Белтран (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику